Светско првенство у ватерполу 2007. се одржало од 17. марта до 1. априла 2007. као део 12. Светског првенства у воденим спортовима 2007. у Мелбурну, у Аустралији. Бранилац титуле је била репрезентација Србије, која је као репрезентација СЦГ освојила Светско првенство 2005. у Монтреалу, у Канади.

После овог првенства, нови светски шампион постала је репрезентација Хрватске која је у финалу победила Мађарску са 9-8. У борби за треће место, Србија је изгубила од Шпаније са 17-18 после извођења петераца.

Учесници

Преелиминаторна рунда

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Борбе за четвртфинале

Елиминациона рунда

Од 5. до 8. места

Од 9. до 12. места

Од 13. до 16. места

Коначни пласман учесника

Званична проглашења најбољих 
 репрезентација Хрватска;
 стралац 19 голова Тони Азеведо, ;
 играч Гиљермо Молина,  
 голман Александар Чигир, 
 Идеалан тим првенства:Александар Чигир Немачка, Ј. Афродакис Грчка, Данијел Варга Мађарска, Гиљермо Молина Шпанија, Маурицио Фелуго Италија, Михо Бошковић Хрватска,

Спољашње везе 
 Ватерполо сајт ФИНА
 Melbourne 2007
 Резултати (Omega Timing): ватерполо.

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у Аустралији
Спорт у Мелбурну
Ватерполо у 2007.

de:Wasserball-Weltmeisterschaft 2007
it:Pallanuoto ai Campionati mondiali di nuoto 2007 - Torneo maschile